Kyros, lateinisch Cyrus, altgriechisch , persisch:  ist der Name antiker Herrscher:
 Kyros I.
 vor allem Kyros II., der Große
 Kyros der Jüngere (Satrap seit 408 v. Chr.–401 v. Chr.)

Kyros, hebräisch  ist der Name einer Person der Bibel: siehe Kyros II.

Kyros, altgriechisch  ist der Name von Personen aus der Kirche:
 Kyros oder Cyrus, Heiliger aus Alexandria (4. Jh.), siehe Cyrus und Johannes
 Kyros von Konstantinopel, Patriarch von Konstantinopel (706–712)
 Kyros I. von Phasis († um 642, Patriarch von Alexandria)

Kyros, lateinisch , altgriechisch  ist der Name eines oströmischen Konsuls: siehe Kyros von Panopolis

Kyros ist in der antiken Geographie der Name folgender Flüsse:
 Fluss im Kaukasus, der heutige Kura
 Fluss in der Persis, der heutige Pulvār

Kyros ist der Familienname folgender Personen:
 Jordan Kyros (* 1992), australischer Eishockeyspieler
 Konstantin Kyros (1859–1927), österreichischer Generalmajor
 Peter N. Kyros (1925–2012), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Cyrus
 Koresh
 Kyros-Zylinder